Le terme ligne 29 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Trolleybus 
 Ligne 29 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 29 du chemin de fer belge

Voir aussi 
 
 29 (nombre)

29